Open de Nice Côte d’Azur 2011 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Ницца и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 16 по 21 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Ришар Гаске
 в парном разряде —  Марсело Мело и  Бруно Соарес

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Давид Феррер (тогдашняя 6-я ракетка мира); однако данный статус не сильно повлиял на результаты испанца — уже второй матч на соревновании стал для него последним. В его отсутствие титул разыграли Николас Альмагро и Виктор Ханеску: сеянный испанец оказался сильнее несеянного румына по итогам трёх партий.

В парном разряде усилия сеянных участников были более заметны: четыре первых дуэта посева благополучно оправдали свой статус, составив полуфинальные пары. В титульном же матче вторая команда посева: Эрик Буторак и Жан-Жюльен Ройер, оказались сильнее четвёртой — Сантьяго Гонсалеса и Давида Марреро. В отличие от прошлогоднего победителя одиночного турнира, чемпионы парного соревнования-2010: Марсело Мело и Бруно Соарес — защищали свой титул вместе и дошли до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николас Альмагро обыграл  Виктора Ханеску со счётом 6-7(5), 6-3, 6-3.
 Альмагро выигрывает 3-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ханеску уступает 1-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Э. Роже
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Сеппи
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=6| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= П. Риба
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Г. Рюфен
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ф. Воландри
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А. Долгополов
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Б. Пер
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= В. Ханеску
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Я.Лу
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= Р. Хаасе
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т. Габашвили
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= С. Стаховский
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д. Феррер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Сеппи
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= П. Риба
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= А. Долгополов
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=LL
| RD2-team05= М. Расселл
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= В. Ханеску
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= Р. Хаасе
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= С. Стаховский
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Д. Феррер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= А. Долгополов
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=7| RD3-seed03=
| RD3-team03= В. Ханеску
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= Р. Хаасе
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=r

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= А. Долгополов
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= В. Ханеску
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Эрик Буторак /  Жан-Жюльен Ройер''' обыграли  Сантьяго Гонсалеса /  Давида Марреро со счётом 6-3, 6-4.
 Буторак выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ройер выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open de Nice Côte d’Azur

 Мировой тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт   

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Май 2011 года
2011